Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 78 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 29 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 24 спортсменки из 24 стран.

Олимпийской чемпионкой 2012 и 2016 годов в данной дисциплине является американка Кайла Харрисон, которая не участвовала на турнире. От сборной США в 2020 году выступала Нефели Пападакис.

Олимпийской чемпионкой стала занимавшая в рейтинге второе место японка Сори Хамада, победившая в финальном поединке француженку Мадлен Малонгу, занимавшую в рейтинге первое место. Бронзу завоевала бразильянка Майра Агияр, которая была пятой в рейтинге. Она победила в матче за бронзу кореянку Юн Хён Джи. Вторую бронзу завоевала немка Анна-Мария Вагнер (третье место в рейтинге), победившая в бронзовом финале кубинку Калиему Антомарчи.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только одна дзюдоистка.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одну дзюдоистку. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 дзюдоисток, попавших по рейтингу на Олимпийские игры, дополнительные путёвки получили две африканки: Сара-Мириам Мазус из Габона и Мари Брансер из Демократической республики Конго; венесуэлка Карен Леон; монгольская спортсменка Отгони Монхцецег. Приглашение получила черногорка Йована Пекович.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания